Sírup je ime za raztopine večjih količin sladil v tekočini, in sicer:
 gosta raztopina sladkorja, navadno v vodi; - glej sirup (kuharstvo)  
 raztopina sadnega izvlečka z veliko količino sladkorja – glej sadni sirup;
 vrsta zdravila, ki vsebuje najmanj 45 % sladila – glej sirup (farmacevtska oblika).

Sklici